Valea Stânei ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Stânei (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Valea Stânei (Suceava), Dorf im Kreis Suceava